Кажа́ров — фамилия азербайджанского происхождения из кызылбашского племени каджар. Известные носители:
 Кажаров, Альберт Хатуевич (1965—2013) — член Совета Федерации от Кабардино-Балкарской Республики (2009—2013).
 Кажаров, Назир Юрьевич (род. 1987) — российский футболист.